Septotrapelia är ett släkte av lavar. Septotrapelia ingår i familjen Pilocarpaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Septotrapelia